Румен Стоянов може да се отнася за:

 Румен Стоянов – писател, роден 1941 г.
 Румен Стоянов – футболист, роден 1976 г.
 Румен Стоянов – футболист, роден 1968 г.